NFL sezona 1996. je 77. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 1. rujna 1996. Super Bowl XXXI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 26. siječnja 1997. u New Orleansu u Louisiani na stadionu Louisiana Superdome sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Green Bay Packersi. Pobijedili su Packersi s 35:21 i tako osvojili svoj 12. naslov prvaka u povijesti, od toga treći u eri Super Bowla.

Prije početka sezone 1996., momčad Cleveland Brownsa se preselila u Baltimore u Marylandu gdje nastupaju do danas pod imenom Baltimore Ravens. Ravensi su dobili igrače i stručni stožer Brownsa, ali pravo na ime i povijest je ostalo u Clevelandu. Cleveland 1999. dobiva novu momčad, koja ponovno uzima ime Browns.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1996.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Mark Brunell, Jacksonville Jaguars - 4367
Najviše jarda probijanja: Barry Sanders, Detroit Lions - 1553
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Isaac Bruce, St. Louis Rams - 1338

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Kevin Greene, Carolina Panthers - 14,5
Najviše presječenih lopti: Tyrone Braxton, Denver Broncos i Keith Lyle, St. Louis Rams - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Green Bay Packers - 456 (28,5 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Denver Broncos - 361,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Jacksonville Jaguars - 256,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Denver Broncos - 147,6 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Green Bay Packers - 232 (13,1 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Green Bay Packers - 259,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Green Bay Packers - 171,2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Denver Broncos - 83,2 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1996. u NFL-u
NFL.com, sezona 1996.

Izvori 

1996